Яхно́ — украинская фамилия.
 Яхно, Денис Юрьевич (род. 1992) — белорусский футболист, нападающий клуба «Гомель».
 Яхно, Максим Анатольевич (род. 1988) — украинский футболист, полузащитник.
 Яхно, Николай Николаевич (род. 1944) — российский учёный и врач, академик РАН и РАМН.
 Яхно, Олеся Михайловна (род. 1978) — украинский политтехнолог.
 Яхно, Павел Павлович (1898—1954) — украинский национальный деятель на Дальнем Востоке, государственный деятель Украинской Дальневосточной Республики .